Iino steht für:

 Iino (Fukushima), eine Stadt in der Präfektur Fukushima
 Iino (Han), ein Lehen

Iino ist der Familienname folgender Personen:

 Nanasei Iino (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Yoshitaka Iino (* um 1950), japanischer Badmintonspieler